Friedrichswiese ist ein deutscher Ortsname:
 Friedrichswiese, bis 1938 bestehende Gemeinde im Kreis Schleswig, preußische Provinz Schleswig-Holstein
 Friedrichswiese, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Glinka (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen